Волнат има више значења:
 Волнат (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Волнат (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Волнат (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Волнат (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Волнат (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи